

Földrajz

 Darling, folyó Ausztráliában

Filmművészet
Darling, 1965-ös amerikai film Julie Christie főszereplésével

Zene

Együttesek

 Darling, német együttes
 Darling, svájci együttes

Albumok

 Darling, a német Darling együttes albuma (1980)
 Darling, a svájci Darling együttes albuma (2007)

Dalok

 Darling, Baccara-dal (1978)
 Darlin', Beach Boys-dal (1967)
 Oh! Darling, Beatles-dal

Egyéb

 Darling, szoftver
 Darling, állateledel